Wacton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wacton, Norfolk, ort i England, 
 Wacton, Herefordshire, ort i England,